Törmänen je finské příjmení více osob:

 Antti Törmänen (* 1970) – finský lední hokejista
 Jouko Törmänen (1954–2015) – finský skokan na lyžích